Barbara Hennings ist der Name folgender Personen:
* Barbara Hennings (Filmeditorin) (* 1944), deutsche Filmeditorin
 Barbara Hennings (Autorin) (* 1960), deutsche Autorin

Siehe auch:
 Barbara Henninges